Le bilan saison par saison de Girls Football Academy Sinaai retrace le parcours du club de football de la Girls Football Academy Sinaai depuis 1988.

Saison par saison

Notes 

 ¹ Championnat provincial de Flandre-Orientale
 ² Championnat de D2 scindé en 2 groupes
 ³ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ⁴ Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk

Statistiques 

 Au total, en D1, Girls Football Academy Sinaai a pris part à 21 saisons, disputé 534 rencontres, remporté 801 points, gagné 248 fois, fait match nul 76 fois, perdu 212 fois, inscrit 1192 buts et en a encaissé 1088.
  : 0 fois
  : 0 fois
  : 1 fois
  : 4 fois
  : 6 fois
 Top 3 en D1 : 1 fois 
 Top 5 en D1 : 9 fois : 7 fois consécutives

Articles connexes 

 Girls Football Academy Sinaai
 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Coupe de Belgique
  Supercoupe de Belgique

Lien externe 

  Site officiel

Waasland Beveren - Sinaai Girls
Waasland-Beveren